Карштедт () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Пригниц.  Занимает площадь 252,18 км². Официальный код — 12 0 70 173.

Население

Известные уроженцы 
 Гедике, Фридрих (1754—1803) — немецкий богослов, педагог, реформатор позднего Просвещения.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга